Denumirea de Ministerul Apărării se poate referi la una din următoarele instituții guvernamentale însărcinate cu administrarea apărării naționale:
 Ministerul Apărării din Republica Moldova;
 Ministerul Apărării Naționale din România;